Więcek ou Wiecek peut désigner :

Patronyme 

 Feliks Więcek (1904-1978), coureur cycliste polonais ;
 Miroslav Wiecek (1931-1997), joueur de football tchécoslovaque ;
 Piotr Więcek (né en 1990), pilote automobile polonais.